Исабаев () — казахская и чеченская фамилия. Известные носители:

 Исабаев, Хусейн (1960—2002) — бригадный генерал Чеченской Республики Ичкерия.
 Исабаев, Бейбит Оксикбаевич (род. 1962) — политический деятель республики Казахстан.
 Исабаев, Исатай Нурышевич (1936—2007) — художник-график, заслуженный деятель КССР, Республики Казахстан.
 Исабаев, Калмухан (1925—2015) — советский и казахский писатель, журналист, ветеран Великой Отечественной войны.
 Исабаев, Темиргали (1920—1996) — участник Великой Отечественной войны.